Le sauté de choux camerounais est un plat du Cameroun.

Le chou est un légume qui est consommé au Cameroun. Il s'accompagne avec plusieurs tubercules tel que la patate, le macabo, etc.

Notes et références 

Cuisine camerounaise